Plesiothoa är ett släkte av mossdjur. Plesiothoa ingår i familjen Hippothoidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Plesiothoa